Hradetzky ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Hradetzky (* 1944), österreichischer Orgelbauer
 Gregor Hradetzky (1909–1984), österreichischer Kanute und Orgelbauer
 Rainer Hradetzky (* 1952), deutscher Schwimmer
 Zoltán Soós-Ruszka Hradetzky (1902–1992), ungarischer Sportschütze

Siehe auch:
 Hradecký
 Radetzky